Rambert – variante del nome proprio di persona Ramberto
Ángel Rambert – calciatore francese
Marie Rambert – ballerina polacca naturalizzata britannica
Sebastián Rambert – calciatore argentino